Гран-при Австрии 1986 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл на трассе Остеррайхринг в Шпильберге, Австрия. Соревнования состоялись 17 августа 1986 года.
 


Гонка 

|}

 Дерек Уорик не стартовал, потому что отдал свой автомобиль партнёру по команде Риккардо Патрезе. У итальянца сломалась своя машина в практике, а запасная машина отказала в квалификации.

Ссылки 
 
 
 
www.f1news.ru 

Гран-при Австрии